Akylbek Japarov – politico kirghiso
 Askarbek Japarov – politico kirghiso
 Dmitrij Japarov – fondista russo
 Sadır Japarov – politico kirghiso